Ива́шево — деревня в Богородском городском округе Московской области. 

Основное назначение земель — сельское хозяйство.

Население

История 
История Ивашево тесно связано с главной здешней достопримечательностью — Троицкой церковью. Эта церковь была возведена здесь в 1810 году Агрофеной Петровной Небольсиной. По некоторым данным, храм отстроили на месте старой разрушенной деревянной церкви.

Здание Троицкой церкви было построено здесь в стиле раннего классицизма. У входного портала храма расположено шесть колонн. Само здание овальной формы и уходит в землю своим фундаментом на три метра в глубину. Все здание выстроено преимущественно из красного кирпича.

При советской власти в 1917 году сёла Троицкое и Ивашево были соединены в одно — Ивашево. Церковь разграбили и превратили её в гараж для грузовых машин и машин сельского назначения. Только в 1990-е церковь начали восстанавливать. Но восстановление идет медленно из-за нехватки средств.

В селе родился Герой Советского Союза Николай Круглов.

В деревне 13 улиц: Городок, Коммунистическая, Красная, Ленина, Лесная, Луговая, Массив 1, Массив 2, Московская, Новая, Светлая, Советская и Троицкая.

В 2012 году в Ивашево был образован микрорайон Южный, на территории которого организован коттеджный поселок «Южное Ивашево» площадью 10 гектар, располагается в красивом поле у черты леса, состоит из 78 участков. С 2013 года рядом под брендом «Новое Ивашево» активно застраивается коттеджами поле на месте бывших крестьянских хозяйств.

Транспорт 
В Ивашево есть автобусное сообщение с Ногинском и Электроуглями. Здесь проходит маршрут автобуса № 31 «Ногинск — Электроугли — Вишняково».

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 История села Ивашево ivashevo.narod.ru 

Населённые пункты Богородского городского округа
